Voici la liste des planètes mineures numérotées de 480001 à 481000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 480001 à 481000

480001-480100

480101-480200

480201-480300

480301-480400

480401-480500

480501-480600

480601-480700

480701-480800

480801-480900

480901-481000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000